IOC eller ioc har flere betydninger:
 Den Internationale Olympiske Komité - primær betydning
 International Ornithological Congress